Сюни́к ():

География 
 Сюник — название 9-й провинции Великой Армении. Историко-географический регион Армении.
 Провинция Сюник (Сюникская провинция, королевство) — средневековое подчинённое образование в восточной части Армянского нагорья, в провинции Сюник (314—987).
 Сюникское царство — средневековое армянское государство, существовавшее со второй половины X до конца XII века на территории области Сюник.
 Сюник — область (марз) в Республике Армения.
 Сюник — аэропорт в Капане.

Спорт 
 «Сюник» — название армянского футбольного клуба «Гандзасар» из Капана в 1991—1993 годах.
 «Сюник» — армянский футбольный клуб, участник Первой лиги 2022/23.

Примечания